Thury Károly (1828–1899) önkéntes honvéd hadnagy, református lelkész
 Thury Károly (1875–1950) pápai kamarás, esperes-plébános (Gödöllői esperesi kerület)